Паево — название населённых пунктов в России:
 
 Паево — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Паёво — село в Кадошкинском районе Мордовии.